Hangman bedeutet:

 das Spiel Galgenmännchen
 den Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Hangman – Das mörderische Spiel aus dem Jahr 2001
 den Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Hangman – The Killing Game aus dem Jahr 2017
 eine Achterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Wild Adventures, siehe SLC (689 m Standard)
 eine ehemalige Achterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Opryland USA, siehe Suspended Looping Coaster
 Spitzname des US-amerikanischen American-Football-Spielers Chris Hanburger